Das Herreneinzel der Australian Open 2008 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidiger war Roger Federer. Das Finale bestritten Novak Đoković und Jo-Wilfried Tsonga, welches Đoković in vier Sätzen gewann. Dies war sein erster Grand-Slam-Titel.

Qualifikation 
Die Qualifikation der Australian Open 2008 fand für die Herren vom 9. bis zum 12. Mai 2008 statt. Ausgespielt wurden 16 Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den French Open 2008 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Turnierplan Herreneinzel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 37 kB)
 Turnierplan Herren-Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 35 kB)
 Turnierinformationen auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 54 kB)

Herreneinzel
2008